Zehentbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Zehentbauer (* 1945), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Otto Zehentbauer (1880–1961), deutscher Bildhauer